Szent István Gimnázium található
 Budapest XIV. kerületében, Zuglóban: Szent István Gimnázium (Budapest),
 Esztergomban: Szent István Gimnázium (Esztergom),
 Kalocsán: Szent István Gimnázium (Kalocsa),
 Székesfehérváron: Ciszterci Szent István Gimnázium

 A budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium 1937 és 1950 között a Szent István Gimnázium nevet viselte.